Перч (единица измерения) - единица измерения используются для измерения длины, площади и объёма в ряде систем единиц. Перч остается стандартной единицей земельной площади в Шри-Ланке
 Перч, Джеймс - английский футболист